MVP est un sigle qui désigne :

 Most valuable player, une distinction sportive attribuée au meilleur joueur d'une compétition ;
 Minimum viable product, expression anglaise qui désigne la plus petite entité productible, utilisable et vendable dans le domaine informatique ;
 Montel Vontavious Porter, un catcheur de la WWE, de son vrai nom Alvin Burke, Jr ;
 l'aéroport de Mitu en Colombie, selon le code AITA des aéroports ;
 Most valuable professional, dans Microsoft MVP, des experts indépendants reconnus par Microsoft dans les technologies de cette société ;
 Model-view-presenter, un patron d'architecture ;
 Messi-Villa-Pedro, désigne les trois attaquants du FC Barcelone ;
 MVP, album de Mister V sorti le  ;
 Most Vexing Parse, une résolution contre-intuitive d'une ambiguïté syntaxique en langage C++ ;